Са́ра Рид (; ) — шотландская кёрлингистка.

Играет на позиции первого в команде скипа Ив Мюрхед и в сборной Шотландии.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро (, ), бронза ().
 : золото (, ), бронза ().
 : золото ().
 : золото (2004, 2007).
 : серебро (2013), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу